The Goddess Temple è l'album di debutto della band italiana Arachnes, pubblicato nel 1998.

Tracce

 Black Rain - 3.48
 The King - 3.52
 The Four Elements: Fire - 2.20
 The Four Elements: Earth - 2.05
 The Four Elements: Wind - 2.27
 The Four Elements: Water - 3.10
 Shut The Door - 4.10
 First of All - 3.53
 Against my Heart - 3.50
 Sometime - 2.15
 With my Freedom - 3.19
 Coloured World - 4.34
 The Barber of Seville - 3.28

Nel 2001 viene ristampato The Goddess Temple, l'album di debutto della band italiana, in digipack con copertina diversa e quattro bonus tracks (un inedito, due estratti da Parallel Worlds, l'uno l'intro dell'altro, ed un brano preso dall'edizione brasiliana del già citato album: la cover di Flash Of The Blade degli Iron Maiden)

Tracce ristampa

 The Dreamer (inedito) - 4.20
 Declaration of War (from Parallel Worlds) - 1.33
 War (from Parallel Worlds) - 3.45
  Flash of the Blade (from Parallel Worlds, Brazilian edition) - 3.28
 Black Rain - 3.48
 Against my Heart - 3.50
 Open Your Eyes (form Metamorphosis) - 3.55
 Shut The Door - 4.10
 The Four Elements: Fire - 2.20
 The Four Elements: Earth - 2.05
 The Four Elements: Wind - 2.27
 The Four Elements: Water - 3.10
 First of All - 3.53
 The King - 3.52
 The Barber of Seville - 3.28

Formazione

 Frank Caruso, chitarre, voce secondaria, basso
 Enzo Caruso, voce, tastiere, piano, organo Hammond
 Paola Casalini, basso
 Graziano Rampazzo, batteria, percussioni